

Persone 
Luigi Krumm imprenditore tessile di Legnano
Ermanno Krumm poeta italiano
Franz Krumm calciatore tedesco

Altro
Cantoni-Krumm azienda di produzione di macchinari tessili